Rodolfo Rospide Netto (Iraí, ) é um advogado e político brasileiro.

Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Naturais de Iraí (Rio Grande do Sul)